

Sigle 
 New International Version –  traduzione della Bibbia in inglese
 Non-invasive ventilation – Ventilazione non invasiva

Codici 
 niv – codice ISO 639-3 della lingua gilyak